8/5 kan syfta på:

 8 maj
 5 augusti (amerikanskt datumformat)